Гене́н, Ґенен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на захід від Ренна, 33 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 635 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1591,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Генен 
 Генен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Генен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан